Born in the U.S.A. – album di Bruce Springsteen del 1984
 Born in the U.S.A. –  programma televisivo italiano
 Born in the U.S.A. – brano musicale di Bruce Springsteen del 1984